Ostreidae (familie)
 Ostrea (geslacht)
 Gewone oester (Ostrea edulis)
 Japanse oester (Crassostrea gigas)
 Portugese oester (Crassostrea angulata)
 Oester als gerecht
 Ostrea, een Nederlands hefschip uit 1982